Ушбулак — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ушбулак — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Ушбулак — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Ушбулак — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ушбулак  (быв. Пугачёво) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ушбулак — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ушбулак — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Ушбулак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
Другое
 Ушбулак — стоянка начальных этапов верхнего палеолита в Шиликтинской долине в Восточно-Казахстанской области.